Васа:
 Васа — шведская королевская династия, ведущая начало от Густава Вазы (Васы).
 Васа — шведское название финского города Вааса, встречающееся на русскоязычных географических картах.
  — футбольный клуб из Ваасы.
  ( Васа-сима) — маленький остров во Внутреннем Японском море; входит в архипелаг .
 Васа — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота, США.
 Васа — деревня на Кипре.
 Васа, Пашко (1825—1892) — албанский писатель.
 Стайич, Васа (1878—1947) — югославский и сербский философ, писатель, переводчик, юрист, учёный, просветитель, редактор, общественный деятель.

См. также 
 Васалоппет — массовая лыжная марафонская гонка (), проходящая в Швеции. Названа в честь Густава Вазы.